Алекса́ндр Цыганко́в: Цыганков, Александр Андреевич (род. 1948) — советский и российский музыкант, домрист, композитор, педагог.
 Цыганков, Александр Андреевич (актёр) (?—?) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Цыганков, Александр Валерьевич (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.
 Цыганков, Александр Константинович (род. 1959) — советский и российский поэт, художник.